Goose Creek peut faire référence à :

 Goose Creek (Kentucky)
 
 Goose Creek (Caroline du Sud)
 Goose Creek (tributaire du fleuve Potomac), affluent du Potomac en Virginie

Voir aussi 
 Parc d'État de Goose Creek en Caroline du Nord